Victor Adler kan syfta på:

* Victor Adler (1852–1918), österrikisk politiker
 Victor Adler (1848–1910), svensk arkitekt